Фридрих Вилхелм IV (Берлин, 15. октобар 1795- Потсдам, 2. јануар 1861)
је био краљ Пруске. Био је син Фридриха Вилхелма III и Лујзе од Мекленбург-Штрелица.

Породично стабло 

Рођени 1795.
Умрли 1861.
Династија Хоенцолерн
Краљеви Пруске